Are You Sure? peut faire référence à:

 Are You Sure?, chanson de The Allisons ;
 Are You Sure?, chanson de Kris Kross Amsterdam ;
 Are You Sure?, chanson écrite par Ike Cargill (1943), chantée par The Staple Singers sur Freedom Highway